Ralph kan som auktorsförkortning betyda:

 Patricia Marjorie Ralph
 Thomas Shearman Ralph

Robotskapade auktorsförkortningar